William Duhurst Merrick – amerykański polityk, senator (ojciec)
 William Matthew Merrick – amerykański polityk, kongresmen (syn)